

Géographie 
 Sriram sagar, lac artificiel du sud de l'Inde.

Patronyme 

 Annapurna Sriram, actrice américaine.

Prénom 
 Sriram Singh, athlète indien.